Kamppi
 Kamppi, quartiere di Helsinki
Kamppi  (metropolitana di Helsinki)
Pirjo Kämppi

fi:Kamppi